Amphiodia serrataspina är en ormstjärneart som beskrevs av Cherbonnier och Guille 1978. Amphiodia serrataspina ingår i släktet Amphiodia och familjen trådormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trådormstjärnor
serrataspina